Зенченков — фамилия.

 Зенченков, Александр Георгиевич (1881 — после 1939) — русский шашист, шашечный журналист, писатель, участник Первой мировой войны.
 Зенченков, Олег Петрович (род. 1975) — украинский футболист.